Марина Черкасова:
 
 Черкасова, Марина Ивановна (1906—1972) — советская актриса и певица.